Heydar Gholi Latifiyan ( persa : حیدر قلی لطیفیان) (1879- 16 de diciembre de 1915), también conocido como Heydar Latifiyan (persa: حیدر لطیفیان), Fue partidario de la Revolución Constitucional de Fars y del Partido Democrático de Irán. Durante la ocupación de Teherán por el Ejército Imperial Ruso en la Primera Guerra Mundial, debido a la teoría de la destrucción del traslado de la capital por parte del Gobierno Constitucional Provisional, organizó la resistencia y las fuerzas populares.

Vida

Última pelea 
"... el ejército ruso por un lado llega a la aldea de Kolmeh (ciudad de Fajr, Nasimshahr ), que se encuentra entre la carretera de Robat Karim y Teherán,  

Y los guerreros locales están rodeados por tres lados. Los rusos comienzan a bombardear el área desde aproximadamente una milla de distancia hasta que, por la noche, se bombardean las trincheras de combate locales de Batop. Pero todos sobreviven. Pero por la noche, la infantería rusa se acercó y comenzó una pelea de espadas, y después de un sangriento conflicto, 70 personas murieron. . Hassan Azam Qudsi (Azam Al-Wozra) ha escrito en el primer volumen de sus memorias titulado "Mis memorias o la iluminación de una historia de cien años". 

Heydar Latifiyan también fue asesinado como el resto de sus camaradas. Según las tradiciones de la población local, los rusos dificultaron la identificación de los cuerpos cortando las cabezas de los muertos. El único cuerpo que pudo identificarse fue el de Heydar Latifiyan, que fue enterrado cerca del norte de la aldea de Vahan Abad.

Referencias 

Personas de Teherán
Personas de Rayy
Políticos de Irán
Fallecidos en 1915
Nacidos en 1879